Собор Святого Колмана — католический собор в городе Ков, Ирландия, посвящённый святому , первому епископу Клойна, современная кафедра епископа Клойна. Стоящий на холме над старым городом и гаванью, собор является яркой достопримечательностью и визитной карточкой города.

Собор Святого Колмана называют одним из лучших образцов неоготической архитектуры в Ирландии. Историк Эммет Ларкин охарактеризовал его как «самый амбициозный проект католической церкви Ирландии в девятнадцатом веке». По словам Фредерика О’Двайера, это «безусловно, самое дорогое ирландское церковное здание викторианской эпохи».

Первый камень новой церкви был заложен 30 сентября 1847 года епископом Уильямом Кином. В 1864 году было решено, что строящийся храм станет кафедральным собором Клойна вместо небольшого собора XIII века в Корке, в ту пору заметно уступавшем Квинстауну (как тогда назывался Ков) по размеру и значению. 15 июня 1879 года епископ Джон Маккарти отслужил здесь первую мессу. В марте 1915 года был завершён шпиль собора, что ознаменовало окончание строительства.

Поскольку собор возводился на склоне холма, были проведены большие землеустроительные работы. Со стороны южного фасада была сооружена подпорная стена, с противоположной стороны вынули большой объём грунта.

Собор имеет в плане форму латинского креста длиной 64 метра и шириной в трансепте 36 метров. С юго-запада возвышается колокольня высотой 91 метр, вторая по величине в Ирландии, с единственным в Ирландии карильоном из 49 бронзовых колоколов (в том числе самый большой колокол Ирландии весом 36 центнеров). На главном западном и боковых фасадах — остроугольные фронтоны с большими витражными розами, фланкированные восьмиугольными башенками. Крыша собора изготовлена из бельгийского сланцевого шифера голубого оттенка.

В интерьере собора использован абердинский красный гранит, мрамор из Мидлтона, итальянский белый мрамор (в основании колонн, балюстраде алтаря, баптистерии у северного входа), чёрный камень из Килкенни. Между центральным и боковыми нефами — колонны из фермойского красного мрамора. Внимание привлекают многоцветные витражи собора.

Литература 
 Patrick Thompson, Guide to St. Colman’s Cathedral, Cobh, édition révisée, Carraig Print, Cork.
 Jeremy Williams, A Companion Guide to Architecture in Ireland 1837—1921, Presse académique irlandaise, 1994.
 Paul Atterbury et Clive Wainwright, Pugin, Presses de l’université de Yale, 1994.
 Paul Atterbury, A.W.N. Pugin: A Master of Gothic Revival, Presses de l’université de Yale, 1995
 Bernard J. Canning, Bishops of Ireland 1870—1987, Donegal Democrat, 1987

Церкви графства Корк
К
Неоготическая архитектура Ирландии
Культовые сооружения, построенные в 1847 году
Храмы, построенные в 1915 году
Появились в 1847 году в Великобритании